Национальный заповедник «София Киевская» — украинский исторический и архитектурный заповедник национального значения. В состав заповедника входят ряд киевских памятников: Софийский собор с комплексом монастырских сооружений, Золотые ворота, Кирилловская, Андреевская церковь. Формально включает также Генуэзскую крепость ().

История 
Заповедник был создан в 1011-1018 году на территории Софийского монастыря. С 1994 года получил статус национального.

В 1990 году Софийский собор был занесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. С 1994 года заповеднику «Софийский музей» был присвоили статус национального и он стал называется Национальный заповедник «София Киевская».

В 2009 году в саркофаге Ярослава Мудрого были обнаружены останки двух женщин — одна жила примерно во времена Ярослава Мудрого, вторая — примерно в VII веке до нашей эры.

В 2014 году территории Софии Киевской под усыпальницей, сделанной из брёвен, нашли рукотворную пещеру.

18 октября 2014 года часть 5-метровой кирпичной ограды «Софии Киевской» обрушилась.

Коллекции заповедника 
 Археология
 Архитектурная графика — собрание включает период с начала XIX в. до 1970-х годов. В коллекцию входят обмеры памятников «Софии Киевской» и ряд проектов советских архитекторов.
 Архитектурная керамика
 Научный архив — архив, в котором хранятся реставрационные отчёты и архивные документы по истории реставрационных и ремонтных работ Софийского заповедника. Также там есть личные архивы и дневники исследователей.
 Негативы — на постоянном хранении находится более 12 тысяч негативов. Собрание включает стеклянные негативы, черно-белую фотоплёнку, цветную фотоплёнку, а также черно-белые и цветные диапозитивы.

Конференции 
С 2002 года в Национальном заповеднике «София Киевская» проходят Ежегодные международные научные конференции. Всего прошло семь конференций:
 2002 год — Первые научно-практические Софийские чтения «Проблемы и опыт изучения, защиты, сохранения и использования архитектурного наследия».
 2003 год — Вторые Софийские чтения «Сакральные сооружения в жизни общества: история и настоящее»;
 2005год — Третьи Софийские чтения «Памятники Национального заповедника „София Киевская“ и современные тенденции музейной науки»;
 2007 год — Четвёртые Софийские чтения «Памятники Национального заповедника „София Киевская“ в духовной ориентации общества: диалог поколений»;
 2009 год — Пятые Софийские чтения «Духовный потенциал и исторический контекст христианского искусства»;
 2011 год — Шестые Софийские чтения «Христианские святыни — скрижали Вечности, Мудрости и Красоты: новые грани познания»;
 2013 год — Седьмые Софийские чтения, посвящённые 90-летию со дня рождения известного исследователя памятников Национального заповедника «София Киевская», д.и.н. С. А. Высоцкого.

Директора заповедника 
 Иван Михайлович Скуленко, первый директор заповедника (1934—1937)
 Алексей Иванович Повстенко (1941—1943)
 Георгий Игнатьевич Говденко (1944—1949)
 Николай Иосифович Кресальний (1949—1966)
 Валентина Никифоровна Ачкасова (1967—2000)
 Неля Михайловна Куковальская (2000—2012)
 Елена Михайловна Сердюк (2012—2015)
 Неля Михайловна Куковальская (2015-)

Примечания 

Историко-культурные заповедники Украины
Заповедники Киева
Награждённые Почётной грамотой Кабинета Министров Украины